Malé kan syfta på:
 Malé, huvudstad i Maldiverna
 Malé (ö), ön i Maldiverna
 Malé Labe, ett vattendrag i Tjeckien
 Maleo, en kommun i Lombardiet, Italien